Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier III, se dispute à Lucerne du 17 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Nicole Provis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Joe Fernández et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1993
Suisse
Événement sportif à Lucerne
Sport en Suisse en 1993
Tennis en mai 1993